Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2004.

És la temporada núm. 55 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de divuit (18) curses.

S'adjudiquen punts als vuit primers llocs (10, 8, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 2004

Classificació del mundial de pilots del 2004 

(Clau de colors)

Competicions d'automobilisme del 2004
2004